La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana fou un departament o conselleria del Consell de la Generalitat encarregat de la preparació i execusió de les polítiques en matèria d'ordenació del territori i medi ambient.

Aquesta conselleria estigué en funcionament durant la VII Legislatura (2007-2011) integrant les competències que al llarg dels diferents Consells havien estat integrades en diverses conselleries com la d'Obres Públiques i Urbanisme (COPUT) o la d'Agricultura, Pesca i Alimentació (en matèria d'aigua).

Els precedents d'aquesta conselleria se situen en la Territori i Habitatge que funcionà durant la VI Legislatura (2003-2007) i la Conselleria de Medi Ambient que apareix per primera vegada a la III Legislatura (1991-1995).

A l'actual VIII Legislatura (2011-2015) s'anomena Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Llista de consellers 
 José Ramón García Antón, del PP (29 de juny 2007 - 2009)
 Juan Gabriel Cotino Ferrer, del PP (2009-2011)

Històric de càrrecs 
 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: 
 María Ángeles Ureña Guillem (6 juliol 2007 - )

 Sotssecretaria: 
 Cristina Serrano Mateo (6 juliol 2007 - )

Referències

Vegeu també 
 Conselleries de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana
 Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana
 Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana

Enllaços externs 
 Web oficial de la conselleria

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana